Østrig Rundt 2021 er den 72. udgave af det østrigske etapeløb Østrig Rundt. Cykelløbets fire etaper bliver kørt fra 1. til 4. august 2021. Løbet er en del af UCI ProSeries 2021. Den oprindelige 72. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI ProSeries 2021